lewica – nurt polityczny
 Lewica – nazwa wspólnego klubu parlamentarnego SLD, UP i bezpartyjnych socjaldemokratów
 Lewica – skrót nazwy komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019
 Lewica (niem. Die Linke) – niemiecka partia polityczna
 Lewica – koalicja zawiązana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosnę i Lewicę Razem przed wyborami parlamentarnymi w 2019, a następnie utrzymana w ramach Klubu Parlamentarnego Lewicy
 Lewica – słoweńska partia polityczna
 Lewica – luksemburska partia polityczna
 Lewica – ruch polityczny skupiający kilka marginalnych marksistowsko-leninowskich, maoistowskich i trockistowskich ugrupowań